Приют для слонов Пиннавела — приют для диких слонов, расположенный к северо-западу от города Кегаль в Шри-Ланке. Приют был открыт в 1975 году Департаментом по охране дикой природы Шри-Ланки на территории кокосовой плантации на реке Маха Ойа. Изначально приют был открыт с целью спасения и заботы о многих брошенных родителями слонятах, найденных в джунглях. В 2008 году в приюте насчитывалось 84 слона.

История 
Приют был открыт в 1975 году с целью спасения и заботы об осиротевших слонятах, которых находили в дикой природе. В 1978 году приют стал курировать Национальный Департамент Зоологических Садов, в 1982 году была запущена программа по разведению слонов на территории приюта.

Жизнь приюта 
Одной из задач приюта является воссоздание естественной среды обитания слонов, тем не менее, существуют некоторые отклонения, например, слонов дважды в день отправляют на купание, всех слонят до 3 лет кормят из бутылочек. Каждое животное получает примерно по 76 кг травы в день и по 2 кг. рисовых отрубей и кукурузы.

Со временем приют превратился в питомник; с 1984 года там родилось более 20 слонят. В Пиннавеле содержится самое большое количество в мире слонов в неволе. Большинство слонов абсолютно здоровы, также в приюте живёт один слепой слон, и слониха, которая потеряла переднюю ногу, подорвавшись на мине.

Туризм 
Приют стал очень популярным местом среди туристов. Основным развлечением является купание слонов, также существует возможность контакта с животными и кормления.
Вход на территорию приюта открыт каждый день, плата за вход используется на содержание слонов.

Галерея

См. также 
 День слона
 Всемирный день защиты слонов в зоопарках

Ссылки 
 Туристический портал Шри-Ланки My Sri Lanka Tourism
 База данных слонов
 PBS — The Voyage of the Odyssey
 Отчёт организации Born Free Foundation о деятельности приюта

Защита животных
Слоны
Шри-Ланка